Racjonalista – zwolennik światopoglądu racjonalistycznego.
 Racjonalista – zwolennik nurtu filozoficznego przeciwnego empiryzmowi.
 Racjonalista – polski portal internetowy o profilu racjonalistycznym.
 Racjonalista – polski miesięcznik racjonalistyczny wydawany w latach 1930-1935.